Medway eller Medway Towns är en enhetskommun i Kent i Storbritannien. Den ligger i riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Sedan 1998 är Medway en enhetskommun (unitary authority) som är administrativt fristående från Kent.

Terrängen i Medway är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad.

Medway består dels av tre stadsområden som inte tillhör någon civil parish (unparished areas), dels av elva civil parishes (mestadels landsbygdsområden).
 
Unparised areas:
 Chatham
 Gillingham
 Rochester med stadsdelen Strood
Civil parishes:

 Allhallows
 Cliffe and Cliffe Woods
 Cooling
 Cuxton
 Frindsbury Extra
 Halling
 High Halstow
 Hoo St. Werburgh
 Isle of Grain
 St. Mary Hoo
 Stoke

I övrigt finns följande i Medway:, och är uppkallat efter floden Medway

 Folly Point (en udde)
 River Medway (ett vattendrag)

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Englands enhetskommuner
Kent